Sendlinger ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Konrad III. der Sendlinger († 1322), deutscher Geistlicher, Bischof von Freising
 Marcus Sendlinger (* 1967), deutscher interdisziplinär arbeitender Maler, Musiker, Bildhauer, Schrauber und Kurator